Il Campi Flegrei rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Napoli.
.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata con l'invecchiamento
odore: vinoso, gradevole, caratteristico
sapore: asciutto, tipico, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Napoli  (1995/96)  14,0  
Napoli  (1996/97)  20,3

Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Piedirosso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Schioppettino